Дамп ( — «купа сміття, звалище; викидати, звалювати») — знімок інформації про стан комп'ютерної системи:
  — вміст робочої пам'яті процесу, ядра чи всієї операційної системи в певний момент часу.
  — файл зі вмістом бази даних, що дозволяє відновити базу даних «з нуля»; створюється за допомогою дампера.
 Екранний дамп — скриншот в тому форматі, в якому він зберігається у відеопам'яті.